Roman Leonidovitch Startchenko - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Oust-Kamenogorsk en République socialiste soviétique kazakhe) est un joueur professionnel de hockey sur glace kazakh. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière professionnelle en 2003 avec le Barys Astana dans le championnat du Kazakhstan puis joue quatre saisons avec le Kazzinc-Torpedo, qui évolue à la fois au championnat kazakh mais aussi dans la Vyschaïa Liga, second échelon russe. En 2008, il retourne avec le Barys Astana, qui rejoint la Ligue continentale de hockey (KHL) nouvellement créée.

Carrière internationale 
Il représente le Kazakhstan au niveau international et prend régulièrement part au championnat du monde. Il a remporté la médaille d'or avec l'équipe kazakhe à l'occassion des Jeux asiatiques d'hiver de 2011.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2003-2004 || Barys Astana || Kazakhstan || 16 || 11 || 7 || 18 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Kazzinc-Torpedo || Kazakhstan || 18 || 3 || 3 || 6 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Kazzinc-Torpedo || Vyschaïa Liga || 24 || 2 || 2 || 4 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Kazzinc-Torpedo || Kazakhstan || 20 || 6 || 1 || 7 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Kazzinc-Torpedo || Vyschaïa Liga || 33 || 8 || 5 || 13 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Kazzinc-Torpedo || Kazakhstan || 20 || 14 || 11 || 25 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Kazzinc-Torpedo || Vyschaïa Liga || 25 || 4 || 2 || 6 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Kazzinc-Torpedo || Vyschaïa Liga || 45 || 9 || 6 || 15 || 28 || 8 || 8 || 1 || 9 || 10
|-
| 2008-2009 || Barys Astana || KHL || 56 || 5 || 11 || 16 || 14 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2009-2010 || Barys Astana || KHL || 43 || 7 || 0 || 7 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Barys Astana || KHL || 48 || 11 || 9 || 20 || 33 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2011-2012 || Barys Astana || KHL || 45 || 12 || 14 || 26 || 41 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Barys Astana || KHL || 41 || 13 || 8 || 21 || 4 || 6 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2013-2014 || Barys Astana || KHL || 53 || 18 || 16 || 34 || 24 || 10 || 4 || 0 || 4 || 10
|-
| 2014-2015 || Barys Astana || KHL || 51 || 22 || 12 || 34 || 16 || 7 || 2 || 0 || 2 || 8
|-
| 2015-2016 || Barys Astana || KHL || 41 || 16 || 9 || 25 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Barys Astana || KHL || 51|| 15|| 11|| 26|| 53|| 10|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2017-2018 || Barys Astana || KHL || 39|| 11|| 9|| 20|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Barys Astana || KHL || 56|| 18|| 21|| 39|| 18|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2019-2020 || Barys || KHL ||53 || 18 || 17 || 35 || 10 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2020-2021 || Barys || KHL ||59 || 13 || 19 || 32 || 14 || 6 || 2 || 1 || 3 || 6
|-
| 2021-2022 || Barys || KHL || 49|| 9|| 15|| 24|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2022-2023 || HK Spartak Moscou || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

|-
| 2004 || align="left"|Championnat du monde -18 ans D1 || 5||2||0||2||4 || align="left"| du groupe B division 1
|-
| 2005|| align="left"|Championnat du monde junior D1 || 5||5||1||6||0 || align="left"| du groupe A division 1
|-
| 2006|| align="left"|Championnat du monde junior D1 || 5||3||3||6||8 || align="left"| du groupe B division 1
|-
| 2006|| align="left"|Championnat du monde || 3||2||0||2||0 || align="left"|
|-
| 2008|| align="left"|Championnat du monde D1 || 5||0||1||1||25 || align="left"| du groupe A division 1
|-
| 2009|| align="left"|Qualification olympique || 6||3||3||6||2 || align="left"| du groupe E
|-
| 2009 || align="left"|Championnat du monde D1 || 5||4||2||6||2 || align="left"| place du groupe A division 1
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde || 6||2||0||2||2 || align="left"|
|-
| 2011|| align="left"|Jeux asiatiques d'hiver || 4||10||7||17||2 || align="left"| Médaille d'or
|-
| 2011 || align="left"|Championnat du monde D1 || 5||2||2||4||2 || align="left"| place du groupe B division 1
|-
| 2012|| align="left"|Championnat du monde || 2||0||2||2||0 || align="left"|
|-
| 2013|| align="left"|Qualification olympique || 3||0||3||3||0 || align="left"| du groupe E
|-
| 2013|| align="left"|Championnat du monde D1A || 5||5||2||7||2 || align="left"| place de la division 1A
|-
| 2014|| align="left"|Championnat du monde || 7||2||0||2||4 || align="left"|
|-
| 2015|| align="left"|Championnat du monde D1A || 5||4||2||6||6 || align="left"| place de la division 1A
|-
| 2016|| align="left"|Championnat du monde || 4||2||1||3||4 || align="left"|
|-
| 2017|| align="left"|Championnat du monde D1A || 5||0||2||2||0 || align="left"| place de la division 1A
|-
| 2017|| align="left"|Qualification olympique || 3||3||0||3||4 || align="left"| du groupe F
|-
| 2018|| align="left"|Championnat du monde D1A || 5||6||2||8||4|| align="left"| place de la division 1A
|-
| 2020|| align="left"|Qualification olympique || 3||1||1||2||0 || align="left"| du groupe H
|-
| 2021|| align="left"|Championnat du monde || 7||3||4||7||0 || align="left"|

Références 

Naissance en mai 1986
Naissance en RSS kazakhe
Naissance à Öskemen
Joueur international kazakh de hockey sur glace
Joueur du Barys Astana
Joueur du Torpedo Oust-Kamenogorsk
Joueur du HK Spartak Moscou